Сетар (біблійний персонаж) — біблійний персонаж; прислужник перського царя Ксеркса.
 Сетар — музичний інструмент, поширений на Близькому Сході і в Центральній Азії.
 Алор-Сетар — місто в Малайзії.
 SetarNV — телекомунікаційна компанія на Арубі.